Кати́люс () — литовская фамилия. Её женские варианты Катилене (Katilienė; замужняя женщина) и Катилюте (Katiliūtė; незамужняя женщина). Известные носители:

 Катилюс, Аудронис (род. 1940) — литовский архитектор.
 Катилюс, Витас (1951—2011) — литовский писатель и журналист.
 Катилюс, Пятрас (1903—1995) — литовский математик.
 Катилюс, Раймондас (1947—2000) — литовский скрипач и педагог.
 Катилюс, Рамунас (1935—2014) — литовский физик.